Ел Апомпал има више значења:

 Ел Апомпал (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Апомпал (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Апомпал (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику